

Менщикова — присілок, Армізонський район, Тюменська область
 Менщикова — присілок, Байкаловський район, Свердловська область